Честин може бити:

 Честин (Кнић), насељено место у општини Кнић, Република Србија
 Честин (Пљевља), насељено место у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Честин (Кутна Хора), насељено место у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
или

 Честин (тврђава), средњовековна тврђава код Кнића